President van de Verenigde Staten, afkorting PUSA, de President of the United States
 The Presidents of the United States of America, afkorting PUSA, een band uit Seattle
 Pusa (geslacht), een geslacht van zeehonden
 Pusa (Maleisië), een plaats in de deelstaat Sarawak op Borneo in Maleisië